Johannes Nitsch ist der Name folgender Personen

*Johannes Nitsch (Politiker) (* 1937), deutscher Politiker (CDU)
Johannes Nitsch (Musiker) (1953–2002), deutscher Musiker und Sänger